Халтепек има више значења:

 Халтепек (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халтепек (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Халтепек (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Халтепек (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Халтепек (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтепек (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтепек (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтепек (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтепек (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтепек (Неалтикан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтепек (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтепек (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халтепек (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халтепек (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халтепек (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халтепек, Сан Исидро Халтепек (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халтепек (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халтепек (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику